

Persone 
 Ramez Naam – scrittore e informatico statunitense di origine egiziana
 Zangeres Zonder Naam – pseudonimo della cantante olandese Maria "Mary" Servaes-Bey

Altro 
 Naam Shabana – film del 2017 diretto da Shivam Nair
 Tere Naam – film del 2003 diretto da Satish Kaushik